Какалутла има више значења:

 Какалутла (Атојак де Алварез), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Какалутла, Пасо Какалутла (Сан Луис Акатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Какалутла (Сочивеветлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику